El término Novopokrovski  o Novo-Pokrovski puede referirse a:

Novopokrovski (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novo-Pokrovski, localidad de la república de Kabardino-Balkaria, en Rusia.
Novopokrovski (Briansk), localidad del raión de Briansk del óblast de Briansk, en Rusia.
Novopokrovski (Surazh, Briansk), localidad del raión de Surazh del óblast de Briansk, en Rusia.
Novopokrovski (Cheliábinsk), localidad del raión de Briansk del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Novopokrovski (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novopokrovski (Primorsko-Ajtarsk, Krasnodar), localidad del raión de Primorsko-Ajtarsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novopokrovski (Bélaya Kalitvá, Rostov), localidad del raión de Bélaya Kalitvá del óblast de Rostov, en Rusia.
Novopokrovski (Kashary, Rostov), localidad del raión de Kashary del óblast de Rostov, en Rusia.